Billingshausen steht für:

 Billingshausen (Birkenfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkenfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Billingshausen (Bovenden), Ortsteil des Flecken Bovenden, Landkreis Göttingen, Niedersachsen